KU poate fi:
 Kulmbach, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Kufstein, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Kukës, număr de înmatriculare auto al districtului albanez
 Kumanovo, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Kuweit, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Kuwait Airways, codul IATA al companiei aeriane din Kuweit

Ku poate fi:
 Bandă Ku, spectru de frecvențe al undelor electromagnetice
 Kù, unul dinre legendarii Trei Auguști și Cinci Suverani chinezești
 Ku (proteină), proteină implicată cu reparația ADN-ului

ku poate fi:
 ku, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (く în hiragana sau ク în katakana)
 ku, sectoare în orașe desemnate cu peste 500.000 de locuitori în Japonia
 Limba kurdă, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „KU” la acronymfinder.com